Medan verfügt über mehrere Flughäfen:

 Flughafen Polonia (Medan), alter internationaler Flughafen von Medan, im Stadtzentrum gelegen
 Flughafen Kuala Namu (Medan), neuer internationaler Flughafen von Medan, östlich von Medan, am 25. Juli 2013 eröffnet